Parihuana se puede referir a: 

 Phoenicopterus andinus, flamenco de 1,10 m de plumaje blancuzco con rosado fuerte.
 Phoenicopterus chilensis, flamenco de 1,10 a 1,30 m de plumaje rosado claro.

Referencias